Butterweck ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Butterweck (1816–1898), deutscher Theaterschauspieler
 Konrad Butterweck (1825–1899), deutscher Theaterschauspieler
 Wilhelm Butterweck (1874–1943), deutscher Pastor und Heimatforscher
 Hellmut Butterweck (* 1927), österreichischer Wissenschaftsjournalist und Theaterkritiker

Siehe auch:
 Butterweg
 Butterwegge
 Bouterwek